«Замок Амеронген» — проект Питера Гринуэя и его супруги Саскии Боддеке.

Амеронген — деревня в голландской провинции Утрехт. В этой деревне есть богатый дом с длинной историей. Долгое время дом находился на реставрации. Чтобы с интересом провести открытие обновлённого замка, голландцы пригласили Питера Гринуэя и Саскию Боддеке.

Гринуэй и Боддеке задумали снять фильм, в котором реконструировали один день из жизни замка Амеронген — 21 июня 1680 года. Открытие замка первоначально было назначено на 21 июня 2011 года, но было перенесено на 1 июля. Для обновлённого замка фильм был разделён на отдельные сцены, которые проецируются на стены в разных комнатах замка.

Сюжет 
Маргарета Тюрнор, хозяйка замка, получает утром известие о том, что её муж сегодня вечером вернётся в замок. Обитатели замка начинают готовиться к встрече хозяина.

Актёрский состав 
 Маргарета Тюрнор / Margaretha Turnor — Аннеке Блок / Anneke Blok
 Годар Адриан ван Реде / Godard Adriaan van Reede — Гейс Схолтен ван Асат / Gijs Scholten van Aschat
 Годар ван Гинкел / Godard van Ginckel — Франсис Брукхёйсен / Francis Broekhuijsen
 Санне ван Вирикс / Sanne van Wierix — Мартье Тёссинк / Maartje Teussink
 Гидеон Момпер / Gideon Momper — Фабиан Янсен / Fabian Jansen
 Аулдер Богарде / Oulder Bogarde — Хендрик Артс / Hendrik Aerts
 Неллеке Траппен / Nelleke Trappen — Китти Каурбоис / Kitty Courbois
 Кор Бракел / Cor Brakel — Тим Ассен / Tim Assen
 Софи Висбах / Sophie Visbach — Сильвия Порта / Sylvia Poorta
 Стефана Тромпер / Stefana Tromper — Хрис Нитвелт / Chris Nietvelt
 Сара Бон / Sara Boon — Лотье ван Люнтерен / Lotje van Lunteren
 Хендрикье Бон / Hendrickje Boon — Зоя Стерре Гринуэй / Zoë Sterre Greenaway
 Барт Бон / Bart Boon — Пит Венстра / Piet Veenstra
 Анс Хейден / Ans Heiden — Ситске ван дер Стер / Sytske van der Ster
 Грет Хейден / Greet Heiden — Фемке ван дер Стер / Femke van der Ster
 Клара Бос / Clara Bosch — Лотте Смидт / Lotte Schmidt
 Лиза де Фриз / Lise de Vries — Софике де Катер / Sofieke de Kater
 Секки Саския Боски / Sakky Saskia Boskie — Сара Йонкер / Sarah Jonker
 Йохан Лейдердорп / Johan Leiderdorp — Хендрик Артс / Hendrik Aerts
 Томас Вракс / Thomas Vrax — Кес Бланс / Kes Blans
 Фредерик Волкерс / Frederick Volkers — Дерк Стенверс / Derk Stenvers
 Томас Котинис / Thomas Cotinis — Хуберт Фермин / Hubert Fermin
 Эвелин Котинис / Evelien Cotinis — Лотте Смидт / Lotte Schmidt
 Ханс Блок / Hans Blok — Иван Валхайн / Iwan Walhain
 Фемке Блок / Femke Blok — Рикке Расмуссен Мехленборг / Rikke Rasmussen Mechlenborg
 Гиллис Кодде / Gillis Codde — Ян Рот / Jan Rot
 Мария Тилбург / Marie Tilburg — Элиза Сомсен / Elisa Somsen
 Лидия Смюлдерс / Lydia Smulders — Рикке Расмуссен Мехленборг / Rikke Rasmussen Mechlenborg
 Гесина Пардел / Gesina Pardel — Лотте Смидт / Lotte Schmidt
 Рюд Молестер / Ruud Molester — Иван Валхайн / Iwan Walhain
 Йос Хаулдеркирхер / Jos Houlderkircher — Шак Хартог / Sjaak Hartog
 Клементина ван дер Ло / Clementina van der Loo — Рене ван Бек / Renee van Beek
 Энсигн Герард ван Брудер / Ensign Gerard van Broeder — Лодевейк Герретсен / Lodewijk Gerretsen
 Дауве ван Дрил / Douwe van Driel — Оскар Вагенманс / Oscar Wagenmans
 Криспейн ван дер Виссер / Crispijn van der Visscher — Хендрик Артс / Hendrik Aerts
 Карол де Графф / Carol de Graff — Франс де Вит / Frans de Wit
 Абрахам Иссакс / Abraham Issacs — Лаус Стенбеке / Laus Steenbeeke
 Захария ван Эйленбург / Zacharias van Uylenburg — Лаус Стенбеке / Laus Steenbeeke
 Годфрид Трип / Godfried Trip — Йохум тен Хаф / Jochum ten Haaf
 Алеида (ван) Ваутерс / Aleida (van) Wouters — Ева Дамен / Eva Damen
 Коммодий Гермстеде / Commodius Hermstede — Адриан Брине / Adrian Brine
 Осип Барушка / Osip Barouschka — Роджер Сметс / Roger Smeets
 Жан-Батист Бекампен / Jean-Baptiste Becampen — Жерар Леметр / Gerard Lemaître
 Экке Кнолле / Ekke Knolle — Давид де Вринд / David de Vriend
 Герман Гелвинк / Herman Geelvinck — Йон Марреэ / Jon Marrée

Ссылки 
 Трейлер проекта 
 Фрагменты фильма 
 Фотографии персонажей
 Материалы по проекту в ЖЖ-сообществе по творчеству Питера Гринуэя
 Список актёров и участников съёмочной группы

Примечания

Источники 

Фильмы Питера Гринуэя
Исторические фильмы Нидерландов
Фильмы-драмы Нидерландов